Der er to kirker ved navn Vejstrup Kirke:
 Vejstrup Kirke (Svendborg Kommune)
 Vejstrup Kirke (Kolding Kommune)

Se også 
 Vejstrup Valgmenighedskirke
 Vejstrup Sogn